Chou kan som auktorsförkortning betyda:

 Io Chou
 Yi Liang Chou
 Wen-hao Chou
 Wen-I Chou

Robotskapade auktorsförkortningar